Валя-Глодулуй () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Вултурешть.
 Валя-Глодулуй () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Валя-Ларге.